Alexander Lindqvist (1991) – cestista svedese
Axel Lindqvist (2000) – sciatore alpino svedese
Catarina Lindqvist (1963) – ex tennista svedese
John Ajvide Lindqvist (1968) – scrittore svedese
Stefan Lindqvist (1967-2020) – calciatore svedese
Sven Lindqvist (1903-1987) – calciatore svedese
Sven Lindqvist (1932-2019) – scrittore svedese
Thorsten Lindqvist (1925-2002) – pentatleta svedese